Okręty US Navy o nazwie USS "Batfish":
 Pierwszy "Batfish" (SS-310) był okrętem podwodnym typu Balao, który wszedł do służby w 1943 i został skreślony w 1972.
 Drugi "Batfish" (SSN-681) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który wszedł do służby w 1972 i został skreślony w 1999.

Batfish